Het seizoen 2000/2001 in de Superligaen was de elfde editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie, om sponsorredenen de Faxe Kondi Ligaen geheten, begon op 22 juli 2000 en eindigde op 13 juni 2001. Nieuwkomers waren FC Midtjylland en Haderslev FK, dat gaandeweg het seizoen de naam veranderde in SønderjyskE. Onder leiding van de Engelse trainer-coach Roy Hodgson behaalde FC Kopenhagen de tweede landstitel uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Kopenhagen || 33 || 17 || 12 || 4 || 55 || 27 || +28 || 63
|-
| 2 || Brøndby IF || 33 || 17 || 7 || 9 || 71 || 42 || +29 || 58
|-
| 3 || Silkeborg IF || 33 || 15 || 11 || 7 || 49 || 36 || +13 || 56
|-
| 4 || FC Midtjylland || 33 || 14 || 11 || 8 || 54 || 43 || +11 || 53
|-
| 5 || Aalborg BK || 33 || 13 || 10 || 10 || 51 || 49 || +2 || 49
|-
| 6 || Viborg FF || 33 || 13 || 7 || 13 || 52 || 42 || +10 || 46
|-
| 7 || Odense BK || 33 || 13 || 7 || 13 || 49 || 45 || +4 || 46
|-
| 8 || Aarhus GF || 33 || 13 || 5 || 15 || 54 || 58 || –4 || 44
|-
| 9 || Lyngby BK || 33 || 12 || 8 || 13 || 40 || 53 || –13 || 44
|-
| 10 || Akademisk BK || 33 || 8 || 15 || 10 || 43 || 41 || +2 || 39
|-style="background:#FFCCCC;"
| 11 || Herfølge BK || 33 || 7 || 9 || 17 || 41 || 65 || –24 || 30
|-style="background:#FFCCCC;"
| 12 || SønderjyskE || 33 || 1 || 8 || 24 || 30 || 88 || –58 || '11
|}

Statistieken
 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam. Assists In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.''

Aantal goals per speelronde

Scheidsrechters

FC Kopenhagen

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Kopenhagen, die in het seizoen 2000/01 onder leiding van de Engelse trainer-coach Roy Hodgson voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 2000
Deens voetbalelftal in 2001
Deense voetbalbeker 2000/01

Competitievoetbal 2000/01
2001